Змагання з тхеквондо у ваговій категорії до 57 кг серед жінок на 2016 Олімпійських іграх''' пройдуть 18 серпня.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Rio 2016 official event website